Paris-Troyes 2021 var den 62. udgave af det franske éndagsløb Paris-Troyes. Det 179,9 km lange linjeløb blev kørt departementet Aube den 14. marts 2021 med start i Nogent-sur-Seine og mål i Troyes. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 62. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Franskmanden Romain Cardis fra Saint Michel-Auber 93 kom først over stregen, efterfulgt af Alan Riou og Antoine Raugel.

Resultat

Hold og ryttere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021